Cachimán puede designar:

 a la chirimoya o Annona cherimola.
 a la cherimoya o Annona reticulata.
 al anón cimarrón u amazónico (Rollinia mucosa).

Frutas